Opornik – rezystor, element obwodu elektrycznego,
 Opornik (broń) – element konstrukcji działa,
 Opornik (roślina) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych,
 Opornik (symbol) – symbol oporu wobec władzy, stosowany w czasie stanu wojennego w Polsce (1981–1983) (opornik elektryczny, przypięty do swetra lub klapy marynarki.